Teiioidea, или Gymnophthalmoidea, — надсемейство чешуйчатых, единственное в подотряде Teiformata. Объединяет два или три семейства: тейиды (Teiidae), Gymnophthalmidae и, в некоторых классификациях, Alopoglossidae. Представители данной группы ящериц обитают в Неарктике и Неотропике. 

По данным сайта Reptile Database, на январь 2022 года в надсемейство включают 475 современных видов.

Филогения 
Филогенетическое положение таксона можно отобразить следующей кладограммой:

Примечания 

Ящерицы